Петриковцы (Волочисский район) — село в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.
 Петриковцы (Хмельницкий район) — село в Хмельницком районе Винницкой области Украины.